Vilhelm V kan syfta på bland andra:
 Vilhelm V av Bayern, hertig av Bayern från 1579
 Vilhelm V av Oranien, arvståthållare i Republiken Förenade Nederländerna från 1751
 Vilhelm V av Kleve, furste av Köln från 1539
 Vilhelm V av Hessen-Kassel, en monark (lantgreve) av Hessen-Kassel från 1627
 Vilhelm V av Holland

Regentnamn